Arpon ist der Familienname folgender Personen:
 María Elena Arpón (* 1948), spanische Schauspielerin
 Rodolfo Arpon (* 1944), philippinischer Boxer